Cross se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Norbert J. Cross
 Joy Barnes Cross